DDM steht für:

 4,4′-Diaminodiphenylmethan
 Dachdeckermeister, siehe Dachdecker
 Deutsches Dampflokomotiv-Museum
 Deutsche Debattiermeisterschaft
 Deutsche Dreiband-Meisterschaften
 Dividendendiskontmodell, eine Bewertungsmethode für Aktien
 Dynamic Device Mapping, eine Technologie für USB-KVM-Switches
 Mark (DDR), ISO-4217-Code

DDM